Världsmästerskapet i ishockey 1971 var det 38:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 49:e Europamästerskapet i ishockey för herrar. Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B-, och C-grupp. De tre turneringarna avgjordes som följer:

A-världsmästerskapet i Bern och Genève, Schweiz, 19 mars–3 april 1971 
B-världsmästerskapet på fyra orter i Schweiz, 5–14 mars 1971 
C-världsmästerskapet på åtta orter i Nederländerna, 26 februari–7 mars 1971 

Det var 22 lag anmälda till mästerskapet. I A-gruppen spelade de sex bästa lagen. De åtta näst bästa lagen spelade om B-världsmästerskapet, medan de sista åtta lagen spelade C-världsmästerskapet. Östtyskland, som slutade som nummer fem vid senaste A-världsmästerskapet och därmed egentligen hade kvalificerat sig till detta A-världsmästerskap, valde frivilligt att flytta ner i B-gruppen. Den lediga platsen i A-gruppen gick till Västtyskland, tvåan från B-världsmästerskapet 1970, efter att ha vunnit kvalificeringen mot Polen, sexan från A-världsmästerskapet 1970.

Sovjetunionen vann världsmästerskapet före Tjeckoslovakien och Sverige. Det var lagets elfte världsmästartitel, och den nionde i följd – ett nytt rekord. Europamästerskapstiteln gick i gengäld till Tjeckoslovakien som vann före Sovjetunionen, då bara resultaten mellan de europeiska lagen räknades in i Europamästerskapstabellen. Det var Tjeckoslovakiens elfte Europamästartitel.

Vid samma poäng gick resultat vid inbördes möte före målskillnad i samtliga grupper.

Kvalificering till A-världsmästerskapet 

Därmed kvalificerade sig Västtyskland till A-VM, medan Polen förpassades till B-VM.

A-världsmästerskapet

Europamästerskapet 

I Euroapmästerskapet räknades bara resultaten mellan de europeiska lagen. Detta betydde att Tjeckoslovakien, i motsats till världsmästerskapet, slutade före Sovjetunionen.

B-världsmästerskapet 

B-världsmästerskapet spelades i städerna Bern, Lyss, La Chaux-de-Fonds och Genève i Schweiz.

C-världsmästerskapet 

C-världsmästerskapet spelades i Eindhoven, Rotterdam, Nijmegen, Tilburg, Utrecht, Geleen, Heerenveen och 's-Hertogenbosch i Nederländerna.

Total slutställning

Laguppställningar

Sovjetunionen 
Viktor Konovalenko; Vladislav Tretjak, Aleksandr Ragulin, Vitalij Davydov; Igor Romisjevskij, Vladimir Lutjenko, Jurij Ljapkin, Viktor Kuskin, Gennadiy Tsygankov, Boris Michailov, Vladimir Petrov, Valerij Charlamov, Aleksandr Maltsev, Anatolij Firsov, Vladimir Vikulov, Vjatjeslav Starsjinov, Vladimir Sjadrin, Jevgenij Simin, Aleksandr Martynjuk, Jevgenij Misjakov;
Tränare: Anatolij Tarasov och Arkadij Tjernysjov

Sverige 
Målvakter: Christer Abrahamsson, William Löfqvist, Leif Holmqvist
Backar: Thommy Abrahamsson, Thommie Bergman, Arne Carlsson, Kjell-Rune Milton, Bert-Ola Nordlander, Lennart Svedberg, Stig Östling, 
Forwards: Inge Hammarström, Stig-Göran Johansson,  Stefan Karlsson, Hans Lindberg, Tord Lundström, Lars-Göran Nilsson,  Håkan Nygren, Björn Palmqvist, Håkan Pettersson, Ulf Sterner, Håkan Wickberg

Källor
 Passion Hockey

1971 i Nederländerna
1971 i Schweiz
Internationella ishockeytävlingar i Nederländerna
Internationella ishockeytävlingar i Schweiz
Ishockeysäsongen 1970/1971
1971
Sportevenemang i Bern
Sportevenemang i Genève
Genève under 1900-talet
Bern under 1900-talet